Finkenwalde ist der deutsche Name heute in Polen bzw. Russland liegender Orte:
 in Polen:
 Finkenwalde, Kreis Randow, seit 1938 Stadtkreis Stettin, Pommern, siehe: Zdroje (Stettin), Stadtteil von Stettin, Woiwodschaft Westpommern
 Finkenwalde, bis 1938 Masuchen, Kreis Allenstein, Ostpreußen, untergegangener Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Mazuchy

 in Russland:
 Finkenwalde, Kreis Angerapp, Ostpreußen, bis 1936 Muldszählen, 1936–1938 Muldschählen, Kreis Darkehmen, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad